Spangler:
 David Spangler
 James Murray Spangler
 Spangler Arlington Brugh